Zacatal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Zacatal, San Juan Evangelista, 
 Zacatal, Álamo Temapache, 
 Zacatal, Santiago Tuxtla,